SQ steht als Abkürzung für:

 Schützmeister & Quendt, deutsche Porzellan- und Puppenmanufaktur
 Semi Quarter, schmale Kammer für schmalschulterige Pferde, siehe Reitsattel #Westernsattel
 Singapore Airlines (IATA-Code)
 Summe der Quadrate, siehe Summe der Abweichungsquadrate

sq steht als Abkürzung für:
 Albanische Sprache (Shqip), Sprachcode nach ISO 639-1
 Squamosum, ein Schädelknochen, siehe Schuppenbein

Abkürzung